Nan Shan of Nanshan kan verwijzen naar:
Nan Shan (gebergte), een gebergte in het westen van China;
Nanshan (Shenzhen), een district in Shenzhen, China;
Nanshan (Hegang), een district in Hegang, China;
Nanshan (Longkou), een grote gemeente in Longkou, Yantai, China.